Paphia Seem., 1864, un genre de plantes dicotylédones de la famille des Ericaceae
 Paphia Röding, 1798, un genre de mollusque bivalves de la famille des Veneridae
 Paphia Fabricius, 1807, un synonyme de Charaxes, un genre d'insectes lépidoptères de la famille des Nymphalidae

Homonymie de genre en biologie